— японський актор озвучування. Член студії акторів озвучування 81 Produce.

Фільмографія

Аніме 
1996
 Bakusou Kyoudai Let's & Go WGP у ролі Леоне; Валдеґалд

1997
 Покемон у ролі Санда (Sand) коментатора Півфіналів.

1998
 Ах, моя богиня! у ролі Каґеру
 Cardcaptor Sakura у ролі Койчі Коно
 Hamos The Green Chariot у ролі Абель
 Master Keaton у ролі Ральфа
 The Mysterious Cities of Gold у ролі Солдата

1999
 Digimon Adventure у ролі Тентомона, Фантомона, Скорпімона
 Initial D Second Stage — THUNDERS member
 Kaikan Phrase у ролі Йошіхіко «Санта» Наґай
 Zoids: Chaotic Century у ролі Хілтс

2000
 Boogiepop Phantom у ролі Delinquent B
 Digimon Adventure 02 у ролі Тентомона
 Gate Keepers у ролі Шюн Укія
 Gravitation у ролі Хост
 Pokémon у ролі AD
 Shin Getter Robo vs Neo Getter Robo у ролі Ґо Ічімонджі

2001
 Angel Tales у ролі Ґенбу но Шін
 Beyblade у ролі Тоні
 Cyborg 009 (2001) у ролі Джьо Шімамура/009
 Galaxy Angel у ролі Великого мускула
 Gene Shaft у ролі Хірото Амаґіва
 Hikaru no Go у ролі Каору Кішімото
 Kasumin у ролі Касумі Сента
 Offside у ролі Норіюкі Акечі
 Prétear у ролі Сасаме
 Slayers Premium у ролі Чіе-тако
 Star Ocean EX у ролі Селести Габріель
 Zoids: New Century Zero у ролі Bit Cloud

2002
 GetBackers у ролі Каґамі Кьоджі
 Heat Guy J у ролі Бома
 I"s (OVA) у ролі Сето Ічітака
 Mirmo Zibang! у ролі Чікку
 Ojamajo Doremi Dokkān у ролі Хіроакі Шібата
 Princess Tutu у ролі Факір
 Samurai Deeper Kyo у ролі Кубіра
 Tokyo Underground у ролі Суй

2003
 Cromartie High School у ролі Такаші Каміяма
 Guardian Hearts у ролі Кадзуя Ватарі
 Kaleido Star у ролі Леон Освальд
 Lunar Legend Tsukihime у ролі Аріхіко Інуй
 The Mythical Detective Loki Ragnarok у ролі Локі (старший/дорослий)
 Peacemaker Kurogane у ролі Сусуму Ямадзакі
 Saint Beast у ролі Ґенбу но Шін
 Transformers Armada у ролі Double Face (Sideways)
 Konjiki no Gash Bell!! у ролі Кійомаро Такаміне

2004
 Cho Henshin CosPrayers у ролі Кулс Прісто
 Diamond Daydreams у ролі Курокава
 Kyo Kara Maoh! — Юрі Шібуя & Морґіф
 Meine Liebe у ролі Orpherus Fürst von Marmelade nahe Gorz
 Phantom — The Animation у ролі Рейджі Адзума/ Звей
 Tactics у ролі Харука
 Tsukuyomi -Moon Phase- у ролі Сейджі Мідо
 Zoids: Fuzors у ролі Ґене
 Gakuen Alice у ролі Місакі

2005
 Absolute Boy — Shigeki Kobayakawa
 Black Cat — Jenos Hazard
 Бліч — Kira Izuru
 Canvas 2 — Kamikura Hiroki
 Gun X Sword — Ray Langlen
 Pani Poni Dash! — Shu Momose
 Rozen Maiden Träumend — Shirosaki
 Saint Seiya Hades: Inferno — Dragon Shiryu
 Suki na Mono wa Suki Dakara Shouganai — Fuuta Kitamura (ep.13)
 Tales of Legendia — Walter Delques
 Kaleido Star Leon Oswald
2006
 .hack//Roots — Haseo
 Ayakashi: Samurai Horror Tales — The Medicine Seller
 Black Blood Brothers — Jirou Mochizuki
 Code Geass — Suzaku Kururugi
 D.Gray-man — Yū Kanda
 D.I.C.E. — Macchiatto
 Gakuen Heaven — Endou Kazuki
 Major — Naoki Enomoto
 Meine Liebe — Orpherus Fürst von Marmelade nahe Gorz
 Musashi Gundoh — Kojiro Sasaki
 Невинна Венера — Jin Tsurusawa
 Karin — Kurobara no Ouji
 Le Chevalier D'Eon — Maximilien Robespierre
 Legend of the Glass Fleet — Michel/Gilles
 Ring ni Kakero 1: Nichibei Kessen Hen — Shadow Jun
 Zegapain — Toga Vital
 Zero no Tsukaima — Guiche

2007
 Jyūshin Enbu - Hero Tales — Ryūkō
 Kimikiss — Eiji Kai
 Mononoke — The Medicine Seller
 Naruto Shippuuden — Sasori
 Saint Beast: Kouin Jojishi Tenshi Tan — Genbu no Shin
 Zero no Tsukaima: Futatsu no Kishi — Guiche　
 Zombie-Loan — Shito Tachibana

2008
 Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2 — Suzaku Kururugi
 Hatenkō Yūgi — Alzeid
 Saint Seiya The Hades: Elysion — Dragon Shiryu
 The Tower of Druaga: the Aegis of URUK — Neeba
 Zero no Tsukaima: Princesse no Rondo — Guiche
 Junjou Romantica — Takahashi Misaki
 Kyou Kara Maoh! — Yuri Shibuya

2009
 Bakemonogatari — Meme Oshino
 Бліч — Kira Izuru and Wabisuke
 Cross Game  — Azuma Yuuhei
 Hatsukoi Limited  — Sogabe Hiroyuki
 Seitokai no Ichizon — Echo Of Death
 Shangri-La — Kudo Shougo
 Genji Monogatari Sennenki — Hikaru Genji
 The Tower of Druaga: the Aegis of URUK — Neeba
 Valkyria Chronicles — Faldio Landzaat

2010
 Chu-Bra!! — Keigo Hayama
 Digimon Xros Wars — Dorulumon
 House of Five Leaves — Yaichi
 Hyakka Ryouran Samurai Girls — Tokugawa Yoshihiko
 Kuroshitsuji II — Claude Faustus
 Nurarihyon no Mago — Kubinashi
 Otome Yōkai Zakuro — Kei Agemaki
 Soredemo Machi wa Mawatteiru — Uki Isohata
 The Legend of the Legendary Heroes — Tiir Rumibul
 Transformers: Animated — Blurr
 Tatakau Shisho — The Book of Bantorra — Ruruta
 Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru (Betrayal Knows My Name) — Luka Crosszeria

2011
 Anohana: The Flower We Saw That Day — Atsumu Matsuyuki
 [C] — Masakaki
 Dantalian no Shoka — Armand Jeremiah
 Dogs Days — Framboise
 Kami-sama no Memo-chou — Hiroaki Kuwahara «Hiro»
 Nura: Rise of the Yokai Clan — Kubinashi
 Phi Brain: Puzzle of God — Rook Banjo Crossfield
 Tegami Bachi Reverse — Jeel
 Toriko — Coco
 High Score — Kyosuke Masuda

2012
 Berserk Film Trilogy — Griffith
 Brave 10 — Hanzō Hattori
 Daily Lives of High School Boys — Yuusuke Tabata
 Digimon Xros Wars: The Young Hunters Who Leapt Through Time — Dorulumon and Tentomon
 Phi Brain: Puzzle of God Season 2 — Rook Banjo Crossfield
 Shirokuma Café — Shirokuma (Polar Bear)
 Zero no Tsukaima F — Guiche
 Accel World — Blue Knight/Blue King
 Naruto Shippuuden — Sasori
 Kono Naka ni Hitori, Imōto ga Iru! — Shougo Mikadono
 The Ambition of Oda Nobuna — Hanzō Hattori
 Tsuritama — Urara
 Fairy Tail — Sting Eucliffe
 Suki-tte Ii na yo. — Yamato Kurosawa
 Magi: The Labyrinth of Magic — Ja'far
 K (anime) — Izumo Kusanagi
 Sakura-sō no Pet na Kanojo — Jin Mitaka
 Psycho-Pass — Shōgo Makishima

2015
 Непорочна Марія — Бернар

CD-драми 
 1K Apartment no Koi
 Adekan — Yoshiwara Anri
 Aka no Shinmon — Kei Kazuragawa
 Are you Alice? — Alice
 Ai wo Utau yori Ore ni Oborero! (Blaue Rosen) — Rui Kiryuuin
 Baito wa Meido!? — Minori Ogata
 BALETT STAR — Horinouchi Keisuke 
 Code Geass - Lelouch of the Rebellion — Suzaku Kururugi
 Cyborg 009 Drama CD: Love Stories — Joe Shimamura
 Dogs: Bullets & Carnage — Haine Rammsteiner
 Dolls — Toudou Usaki
 Fushigi Yugi Genbu Kaiden — Uruki
 Hatenkō Yūgi — Alzeid
 Junjo Romantica — Misaki Takahashi
 Kamui — Atsuma Hasumi
 Kirepapa — Shunsuke Sakaki
 Kiss to do-jin! ~Ōjisama wa Karisuma Ōte!?~ — Tooru Hikawa
 Kyo Kara Maoh! — Yuri Shibuya
 Love Mode — Rin Takimura
 Lovely Complex — Atsushi Otani
 Mix★Mix★Chocolate — Hara
 Saint Seiya Ougon 12 Kyu Hen — Dragon Shiryu
 S.L.H Stray Love Hearts! — Kitou Ninomiya
 Shitsuji-sama no Okiniiri — Kanzawa Hakuou
 Sket Dance — Sasuke Tsubaki
 Slavers Series — Syuuichi Kurahashi
 Sono Yubi Dake ga Shitteru (Only the Ring Finger Knows) — Yuichi Kazuki
 Suki na Mono wa Suki Dakara Shouganai — Fuuta Kitamura (starting from White Flower)
 Sukitte Ii Nayo" — «Yamato Kurosawa»
 Switch — Hal Kurabayashi
 Teiden Shoujou to Hanemushi no Orchestra — Haibane
 Tokyo Yabanjin (Barbarian In Tokyo) — Fubuki Kano
 Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru (Betrayal Knows My Name) —  Luka Crosszeria
 V.B.Rose — Yukari Arisaka
 Watashi ni xx Shinasai! — Shigure Kitami
 Yabai Kimochi Desire — Toru Maiki
 Yellow — Taki
 Zombie-Loan — Shito Tachibana

 Відеоігри 
 .hack//G.U. — Haseo
 Another Century's Episode: R — Suzaku Kururugi
 Another Century's Episode Portable — Suzaku Kururugi
 Ape Escape (series) — Ukki Blue
 Black Wolves Saga: Bloody Nightmare — Mejojo von Garibaldi
 Castlevania: Portrait of Ruin — Jonathan Morris
 Code Geass: Lost Colors — Suzaku Kururugi
 Crisis Core -Final Fantasy VII-, Dirge of Cerberus -Final Fantasy VII-, Dissidia: Final Fantasy, the Kingdom Hearts series — Cloud Strife
 Danganronpa: Trigger Happy Havoc — Леон Кувата
 Eternal Sonata — Fugue
 Fatal Frame IV: Mask of the Lunar Eclipse — You Haibara
 Final Fantasy Type-0 — Kurasame
 Full House Kiss — Asaki Hanekura
 Galaxy Angel — Red-Eye
 Guilty Crown: Lost Xmas — Scrooge
 Harukanaru Toki no Naka de Maihitoyo (PS2) — Oo no Suefumi
 JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind — Bruno Bucciarati
 Klonoa Heroes: Legend of the Star Medal — Guntz
 Kyo Kara Maoh! Oresama Quest (PC) — Yuuri Shibuya
 Kyo Kara Maoh! Hajimari no Tabi (PS2) — Yuuri Shibuya
 Konjiki no Gash Bell series — Kiyomaro Takamine
 Lovely Complex — Otani Atsushi
 Rockman X: Command Mission, Rockman X8, Irregular Hunter X — Rockman X
 Memories Off 5 The Unfinished Film — Yusuke Hina
 Mix★Mix★Chocolate — Hara
 NANA — Ren Honjo
 Namco × Capcom — Guntz & Red Arremer Joker
 Nora to Toki no Kōbō: Kiri no Mori no Majo — Kyto Berman
 Orange Honey — Shinya Shiraishi
 Princess Maker 4 — Prince Sharul/Charles
 Project X Zone — Rockman X
 Shenmue and Shenmue II — Lan Di «Longsun Zhao»
 Star Project Online — Yano Kazuteru
 Tales of Legendia — Walter Delqes
 Tales of Graces — Asbel Lhant
 Tales of the World: Radiant Mythology 3 — Asbel Lhant
 The Bouncer — Sion Barzahd
 Tokyo Babel — Adam
 Trauma Team — CR-S01
 Valkyrie of the Battlefield: Gallian Chronicles (PS3) — Faldio Landzaat
 Virtua Fighter Series — Lei-Fei
 Wand of Fortune — Julius Fortner
 Wartech: Senko no Ronde — Mika Mikli
 White Knight Chronicles — Shapur
 Zegapain NOT — Toga Dupe
 Zegapain XOR'' — Toga Vital

Примітки

Посилання 

Сейю
Уродженці Окадзакі